Die Volvo Classic 1987 waren ein Tennisturnier der Damen in Brighton. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 20. bis 25. Oktober 1987 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Brighton